DNQ steht für:

 Diazonaphthoquinon, der lichtempfindliche Bestandteil eines wichtigen Fotolacks
 Did not qualify, siehe Did not start

Abkürzung